Fufu – alimento base diffuso nell'Africa occidentale
 Fufu – circoscrizione della Tanzania
 Fufu – cane domestico di Vajiralongkorn